Asocjacja cząsteczek
 Asocjacja (psychologia)
 Asocjacja (statystyka)
 Asocjacja (programowanie obiektowe)
 Asocjacja gwiazdowa w astronomii
 Asocjacja (genetyka)
 Asocjacja – zespół roślinny w fitosocjologii